Yotsubashi – stazione della metropolitana di Osaka
 Linea Yotsubashi – linea della metropolitana di Osaka
 9784 Yotsubashi – asteroide della fascia principale